Акантозавры () — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 24 до 30 см. Туловище несколько сжато с боков, покрыто мелкой чешуёй. Это очень красивые ящерицы, на голове и спине которых развит высокий гребень. У некоторых видов гребни полностью состоят из мощных шипов, которые на голове заметно выше, чем на спине. У большинства видов хорошо развита горловая сумка. Позади глаз располагаются 1—2 длинных шипика. Окраска зеленовато-коричневая, её яркость и интенсивность меняется в зависимости от состояния животных.

Образ жизни 
Предпочитают дождевые леса, плотную растительность в горах. Прячутся среди камней, в расщелинах и трещинах скал. Питаются насекомыми.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Половая зрелость наступает в 1,5 года. Самки откладывают 9-19 яиц, за сезон бывает 4 кладки. Между кладками обычно проходит 1—2 месяца.

Распространение 
Ареал охватывает Камбоджу, Лаос, Вьетнам, южный Китай, Мьянму, Таиланд, Малайзию и Индонезию.

Классификация 
По данным сайта Reptile Database, на июль 2020 года в род включают 16 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В августе 2020 года было опубликовано научное описание 17-го вида — .

Галерея

Примечания

Литература 
 Gray, 1831 : Appendix. A synopsis of the species of the Class Reptilia, in Griffith, The Animal Kingdom Arranged in Conformity with its Organization, by the Baron Cuvier, with Additional Descriptions of all the Species Hitherto Named, and of Many not before Noticed, , The Class Reptilia Arranged by the Baron Cuvier with Specific Descriptions by Edward Griffith, F.L.S., A.S., & c. and Edward Pigeon, Esq., .

Ссылки 
 
 
 

Агамовые
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии